Marcus Octavius (tribunus plebis in 133 v.Chr.), een volkstribuun in 133 v.Chr.
Marcus Octavius (tribunus plebis), een volkstribuun in het begin van de 1e eeuw v.Chr.
Marcus Octavius (aedilis), een aedilis in 50 v.Chr. die tijdens de burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar de zijde van Pompeius koos